Оскар Крейчи (;  13 липня 1948, Прага) — чеський політолог.

У 19-річному віці був затриманий при спробі нелегально перейти кордон з Австрією і засуджений до умовного терміну. Протягом декількох років працював шахтарем і будівельником, у цей час вступив у Комуністичну партію Чехословаччини, після чого отримав можливість вступити до Карлового університету, який закінчив у 1974 р. зі спеціалізацією з філософії і соціології. Викладав, перебував у довгострокових відрядженнях в СРСР і США. Протягом багатьох років одночасно з науковою діяльністю був співробітником відомства державної безпеки ЧССР. У 1989—1990 рр. був радником двох прем'єр-міністрів комуністичного уряду Чехословаччини — Ладислава Адамца і Маріана Чалфі.

Професор, проректор Інституту міжнародних і суспільних відносин м. Прага, директор Інституту з питань освіти і консультацій в г. Братислава. Викладає на Факультеті політичних наук і міжнародних відносин ім. M. Білого в г. Банська Бистриця. Автор понад двадцяти наукових книжкових видань та понад тисячі статей.

Книги 
 KREJČÍ, Oskar: Válka. Třetí, aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Professional Publishing, 2022. 190 s. 
 KREJČÍ, Oskar: Geopolitika Číny. Praha: Professional Publishing, s.r.o., 2021. 492 s. 
 KREJČÍ, Oskar: Mezinárodní politika. 6. upravené vydání. Praha: Ekopress, 2021. 804 s. 
 KREJČÍ, Oskar: Komentáře a rozhovory. Díl 3. Praha: Argument OVIA z.s., 2020. 222 s.  – Elektronická verze knihy
 KREJČÍ, Oskar: Komentáře a rozhovory. Díl 2. Praha: Argument OVIA z.s., 2019. 226 s. ISBN 978-80-907365-3-5 – Elektronická verze knihy
 KREJČÍ, Oskar: Sametová revoluce. Druhé vydání. Praha: Professional Publishing, 2019. 160 s. ISBN 978-80-88260-37-0
 KREJČÍ, Oskar: Komentáře a rozhovory. Díl 1. Praha: Argument OVIA z.s., 2018. 115 s. ISBN 978-80-907365-0-4 – Elektronická verze knihy
 KREJČÍ, Oskar: Geopolitika Ruska. Praha: Professional Publishing, s.r.o., 2017. 534 s. ISBN 978-80-906594-9-0
 KREJČÍ, Oskar: Geopolitika středoevropského prostoru. Pohled z Prahy a Bratislavy. 5. doplněné vydání. Praha: Professional Publishing, 2016. 426 s. ISBN 978-80-7431-161-1
 KREJČÍ, Oskar: Mezinárodní politika. 5. upravené vydání. Praha: Ekopress, 2014. 804 s. ISBN 978-80-87865-07-1
 KREJČÍ, Oskar: Sametová revoluce. Praha: Professional Publishing, 2014. 160 s. ISBN 978-80-7431-138-3
 KREJČÍ, Oskar: Lidská práva. Praha: Professional Publishing, 2011. 175 s. ISBN 978-80-7431-056-0
 KREJČÍ, Oskar: Válka. Druhé, upravené vydání. Praha: Professional Publishing, 2011. 175 s. ISBN 978-80-7431-063-8
 КРЕЙЧИ, Оскар: Геополитика Центральной Европы. Взгляд из Праги и Братиславы. Москва — Прага: Научная книга (ISBN 978-5-91393-048-4), Ottovo nakladatelství (ISBN 978-80-7451-015-1), 2010. 424 s.
 KREJČÍ, Oskar: Válka. Praha: Professional Publishing, 2010. 170 s. ISBN 978-80-7431-029-4
 KREJČÍ, Oskar: Geopolitika středoevropského prostoru. Pohled z Prahy a Bratislavy. Čtvrté, doplněné vydání. Praha: Professional Publishing, 2010. 400 s. ISBN 978-80-7431-018-8
 KREJČÍ, Oskar: Mezinárodní politika. 4. aktualizované vydání. Praha: Ekopress, 2010. 752 s. ISBN 978-80-86929-60-6
 KREJČÍ, Oskar: Geopolitika středoevropského prostoru. Pohled z Prahy a Bratislavy. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Professional Publishing, 2009. 400 s. ISBN 978-80-7431-001-0
 KREJČÍ, Oskar: Zahraniční politika USA. Praha: Professional Publishing, 2009. 437 s. ISBN 978-80-86946-68-9
 KREJČÍ, Oskar: Mezinárodní politika. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Ekopress, 2007. 744 s. ISBN 978-80-86929-21-7
 KREJČÍ, Oskar: Nová kniha o volbách. Praha: Professional Publishing, 2006. 484 s. ISBN 80-86946-01-0
 KREJČÍ, Oskar: Geopolitics of the Central European Region. The view from Prague and Bratislava Bratislava: Veda, 2005. 494 s. ISBN 80-224-0852-2
 KREJČÍ, Oskar: Politická psychologie. Praha: Ekopress, 2004. 320 s.ISBN 80-86119-84-X
 KREJČÍ, Oskar: Mezinárodní politika. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Ekopress, 2001. 712 s. ISBN 80-86119-45-9
 KREJČÍ, Oskar: Geopolitika středoevropského prostoru. Horizonty zahraniční politiky České republiky a Slovenské republiky. Praha: Ekopress, 2000. 320 s. ISBN 80-86119-29-7
 KREJČÍ, Oskar: Povaha dnešní krize. Praha: East Publishing, 1998. 224 s.
 KREJČÍ, Oskar: Mezinárodní politika. Praha: Victoria Publishing, 1997. 512 s.
 KREJČÍ, Oskar: Czechoslovak National Interest. Boulder: East European Monographs, 1996, 362 s. ISBN 0-88033-343-X
 KREJČÍ, Oskar: History of Election in Bohemia and Moravia. Boulder: East European Monographs, 1995, 472 s. ISBN 0-88033-330-8
 KREJČÍ, Oskar: Kniha o volbách. Praha: Victoria Publishing ,1994. 354 s.
 KREJČÍ, Oskar: Český národní zájem a geopolitika. Praha: Universe, 1993. 180 s.
 KREJČÍ, Oskar: Kdo vyhraje volby '92. Praha: Ucho, 1992. 144 s.
 KREJČÍ, Oskar: Hovory o demokracii a «sametové revoluci». Praha: Trio, 1991. 144 s.
 KREJČÍ, Oskar: USA a mocenská rovnováha. Praha: Svoboda, 1989. 352 s.
 KREJČÍ, Oskar: Americký konzervatismus. Praha: Svoboda — Pravda, 1987. 262 s.
 KREJČÍ, Oskar: Technologické iluze. Ke kritice teorií stadií růstu. Praha: Academia, 1986. 184 s.

External links 
 ResearchGate — texts by Oskar Krejčí (Free download)
 ИноСМИ – Оскар Крейчи
 Institute in Bratislava of University Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha — Articles by Oskar Krejčí (in Czech/Slovak)

Примітки 

Чеські дисиденти
Чеські політологи